Paxicá é um prato típico brasileiro. É uma iguaria feita de tartaruga fluvial. É uma espécie de guisado feito com o lombo da tartaruga ou outro quelônio, temperado com sal, pimenta do reino, cominho, colorau (ou urucum), cozidos na própria gordura da tartaruga. Esta palavra só é usada na região norte do Brasil.

Amazônia
Culinária do Amazonas